Pfarrkirche Kukmirn steht für:

 Evangelische Pfarrkirche Kukmirn
 Katholische Pfarrkirche Kukmirn